Skeena est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Fleuve Skeena, fleuve de Colombie-Britannique
 Chaîne Skeena, chaîne de montagnes de Colombie-Britannique
 Skeena, ancienne circonscription électorale fédérale
 Skeena, circonscription électorale provinciale
 , destroyer de la Marine royale canadienne

Voir aussi 
 , région historique de Colombie-Britannique
 Skeena—Bulkley Valley, circonscription électorale fédérale canadienne
 Skeena Crossing (), village de Colombie-Britannique

Homonymie de toponyme